

Kerk
Kapel (kerkdeel), een van een altaar voorzien gedeelte van een groter kerkgebouw;
Kapel (gebouw), een kleine kerk die geen parochiekerk is, al dan niet als onderdeel van  een klooster, school, ziekenhuis of andere instelling
Veldkapel, een betreedbaar bedehuis, geen kerk zijnde
Dagkapel, een afgesloten deel van een kerk dat men bezoeken kan als de eigenlijke kerk is gesloten
Hofkapel, een gebedsruimte of een orkest aan het hof van een vorst

Orkest
Hofkapel, een gebedsruimte of een orkest aan het hof van een vorst
Harmoniekapel, een (klein) orkest
Blaaskapel, fanfare orkest

Bouwkunde en mijnbouw
Muziekkapel, een klein bouwwerk voor muziekensembles, om buiten overdekt te kunnen musiceren, meestal geplaatst op een plein, in een park, in een tuin of op een pier.
Dakkapel, een uitbouw van een dak
Kapel (vestingwerk), een ronde, overwelfde ruimte in een (ondergronds) mijnenstelsel

Vlinder
een oud-Nederlandse benaming voor vlinders, bijvoorbeeld Nijmeegse kapel, een andere benaming voor de grote ijsvogelvlinder

Plaatsnaam in Nederland
Kapel (Heiloo), een dorp in Noord-Holland
Kapel (Lingewaard), buurtschap in de gemeente Lingewaard
De Kapel (Midden-Delfland), Zuid-Hollands buurtschap
De Kapel (Valkenswaard), Noord-Brabants buurtschap

Zie ook
koninklijke kapel, doorverwijspagina